„Load“ е шести студиен албум на американската хевиметъл група Металика. Той е издаден след петгодишна пауза, след издаването на „Черния албум“ от 1991 г.

Load е първият албум, с който Металика започват постепенно да променят звученето си и се приема от феновете със смесени чувства. Албумът е последван от турне, което продължава и през следващата 1997 г. и представя материала от Load и последвалия го Reload. Продуцент и на двете продукции е Боб Рок.

Load е първият албум, в който освен стилова промяна музикантите сменят и външния си вид. Косите са подстригани, а дрехите модерни. Фотосесиите към албума представят Металика в съвсем различна светлина. Въпреки това, в албума има няколко песни, които винаги ще останат класика. Но независимо от стиловата промяна, Металика имат техен абсолютно идентичен начин на свирене и техните произведения могат да бъдат разпознати веднага, само от началния инструментал, дори и без гласа на вокалиста Джеймс Хетфийлд, независимо от стиловата насока на конкретна песен или албум.

Обложката на албума е оригинална творба с името „Сперма и Кръв III“. Това е една от общо три фотографии на Andres Serrano създадени през 1990 г. от смесването на собствената сперма на художника с волска кръв между два листа плексиглас.

Песни

Състав 
 Джеймс Хетфийлд – китара и вокали
 Ларс Улрих – барабани
 Кърк Хамет – китара
 Джейсън Нюстед – бас

Позиция в Чарта

Албум

Сингли 

Албуми на Металика
Музикални албуми от 1996 година